Gaswechsel steht für

 Ladungswechsel
 Gasaustausch